Джими — название населённых пунктов:

 Джими — село в Губинском районе Азербайджана.
 Джими — покинутое село в Алагирском районе Республики Северная Осетия-Алания.